Euphoria ):
 Euphoria — компьютерная программа для создания процедурной анимации.
 Euphoria — интерпретируемый процедурный язык программирования.
 Euphoria — альбом Энрике Иглесиаса (2010).
 Euphoria — альбом хард-рок-группы Def Leppard (1999).
 Euphoria — песня, победившая на конкурсе «Евровидение-2012» в Баку.
 Euphoria Morning — дебютный альбом Криса Корнелла (1999).

См. также 
 Эйфория (значения)